Arnold Ehret – pseudoscienziato tedesco
 Fabrice Ehret – ex calciatore francese
 Georg Dionysius Ehret – pittore e disegnatore tedesco